Опа́ка — топоним:

 Опака — город в Болгарии.
 Опака — село во Львовской области Украины.
 Опака — река во Львовской области Украины.
 Опака — община в Болгарии.
 Опака — деревня в Польше (гмина Любачув Любачувского повята Подкарпатского воеводства).